Lectures sobre recció i lligaments (del seu nom en anglès Lectures on Government and Binding), llibre fonamental de Noam Chomsky sobre la gramàtica universal
 Bomba guiada per làser (del seu nom en anglès Laser Guided Bomb), bomba que utilitza un apuntador làser per guiar la seva trajectòria
 LGB també és l'acrònim del col·lectiu Lesbianes, Gais i Bisexuals